Alum Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alum Run (Ohio River), Fluss im Monroe County in Ohio
 Alum Run (Little Muskingum River), Fluss im Monroe County in Ohio
 Alum Run (Lake Carroll), Fluss in Virginia
 Alum Run (Muddy Creek), Fluss in West Virginia
 Alum Cave Run, Fluss in West Virginia
 Alum Rock Run, Fluss in Pennsylvania